é o título que o escritor japonês Yasunari Kawabata deu aos mais de 140 contos que ele escreveu ao longo de sua carreira. A coleção foi originalmente publicada em 1920, e a última publicação veio postumamente em 1972. São caracterizados por sua brevidade — alguns contos têm menos de uma página — e por sua concisão dramática.

Ver também 
 Literatura japonesa

Livros de Yasunari Kawabata